Жировик:

 Жировик — народное название липомы или атеромы.
 Жировик — один из славянских домашних духов.
 Жировик (горная порода).
 жировиком и восковым камнем часто называют также мыльный камень.